Les Kuntar, ameriški hokejist slovenskega rodu, * 28. julij 1969, Elmira, New York, ZDA.

Kuntar je vso svojo kariero preigral v različnih severnoameriških ligah. V sezoni 1993/1994 je igral tudi v ligi NHL za klub Montreal Canadiens. Leta 1994 je za ameriško hokejsko reprezentanco nastopil na Svetovnem prvenstvu, kjer je na štirih tekmah dobil dva gola.

Pregled kariere

|-
| Nichols High School
| High-NY
| 86-87
|
| 22
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 87-88
|
| 10
|
| 6
| 1
| 0
| 0
| 3.32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 88-89
|
| 14
|
| 11
| 2
| 0
| 0
| 2.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 89-90
|
| 20
|
| 7
| 11
| 1
| 0
| 4.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| St. Lawrence University
| ECAC
| 90-91
|
| 33
|
| 
| 11
| 1
| 1
| 3.24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 91-92
|
| 11
|
| 7
| 3
| 0
| 0
| 2.45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| United States
| Nat-Tm
| 91-92
|
| 13
|
| 3
| 5
| 3
| 0
| 4.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 92-93
|
| 42
|
| 16
| 14
| 7
| 0
| 3.37
|
|
| 1
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 5.63
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 93-94
|
| 6
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 3.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fredericton Canadiens
| AHL
| 93-94
|
| 34
|
| 10
| 17
| 3
| 1
| 3.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ZDA
| Svetovno prvenstvo A 
| 94
|
| 4
|
| 0
| 2
| 0
| 0
| '''4.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Worcester IceCats
| AHL
| 94-95
|
| 24
|
| 6
| 10
| 5
| 2
| 3.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 94-95
|
| 32
|
| 15
| 13
| 2
| 0
| 2.96
|
|
| 2
|
| 0
| 1
| 0
| 0
| 4.28
|
|-
| Hershey Bears
| AHL
| 95-96
|
| 20
|
| 7
| 8
| 2
| 0
| 4.18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fort Wayne Komets
| IHL
| 95-96
|
| 8
|
| 2
| 3
| 1
| 1
| 4.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Rochester Americans
| AHL
| 96-97
|
| 21
|
| 6
| 9
| 3
| 0
| 3.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Pensacola Ice Pilots
| ECHL
| 96-97
|
| 4
|
| 2
| 2
| 0
| 0
| 3.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cleveland Lumberjacks
| IHL
| 96-97
|
| 1
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 96-97
|
| 3
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0.69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam ameriških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

Živeči ljudje
Ameriški hokejski vratarji
Ameriški hokejski reprezentanti
Ameriški Slovenci
Izbrani na naboru lige NHL (Montreal Canadiens)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1987
Hokejisti Fredericton Canadiens
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Worcester IceCats
Hokejisti Hershey Bears
Hokejisti Fort Wayne Komets
Hokejisti Rochester Americans
Hokejisti Pensacola Ice Pilots
Hokejisti Cleveland Lumberjacks
Hokejisti Utah Grizzlies